Ordet terminal bruges om flere ting:

 terminal (band) – dansk pop/rock-band.
 Terminal (transport) – et transportknudepunkt.
 Lufthavnsterminal – en bygning i en lufthavn.
 Terminal (elektronik) – en elektrisk overgang i f.eks. stik eller på printplader.
 Dataterminal – et apparat, der giver adgang til en computer eller en fjernskriver.
 Dankortterminal
 X-terminal – giver grafisk adgang via The X window sstem
 Terminal (definition) – endelig definition i f.eks. Backus-Naur form
 Terminal (US band) – amerikansk rock band
 The Terminal – amerikansk film fra 2004
 Terminal (skrifttype) -Monospace skrifttype